La Femme rêvée, film français réalisé par Jean Durand, sorti en 1929 au cinéma.
 La Femme rêvée (Dream Wife), film américain réalisé par Sidney Sheldon, sorti en 1953 au cinéma.